Мкртчян, Левон: Мкртчян, Левон Гайкович (род. 1953) — армянский режиссёр и кинооператор.
 Мкртчян, Левон Мкртычевич (1933—2001) — армянский писатель и литературный деятель.
 Мкртчян, Левон Никитович (род. 1938) — армянский научный и общественный деятель, в 1997 году — президент Академии медицинских наук Армении.
 Мкртчян, Левон Оганесович (род. 1965) — армянский политический и государственный деятель, в 2006—2008 — министр образования и науки Армении.